Чемпионат Европы по футболу 2010:

 Чемпионат Европы по футболу 2010 (юноши до 19 лет)
 Чемпионат Европы по футболу 2010 (юноши до 19 лет, первый квалификационный раунд)
 Чемпионат Европы по футболу 2010 (юноши до 19 лет, элитный квалификационный раунд)